parametryzacja – w matematyce.
 parametryzacja – w robotyce.
 parametryzacja – w programowaniu.

Zobacz też 
 parametr